Haye van der Heyden, Nederlands schrijver
Helga Van der Heyden, Vlaams actrice
Jan van der Heyden, Nederlands landschapsschilder, beter bekend als uitvinder (brandspuit en gaslantaarn)
JCJ Vanderheyden, Nederlands kunstenaar
Koen Van Der Heyden, Belgisch voetballer
Peter Van der Heyden, Belgisch voetballer
Van der Heyden (geslacht), het adellijke geslacht van de baronnen Van der Heyden

Zie ook 
van der Heijden